Estreito puede referirse a:
 Estreito (España), aldea española de la parroquia de Rigueira, municipio de Pastoriza, provincia de Lugo, Galicia.
 Estreito (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Oleiros, distrito de Castelo Branco.
 Estreito da Calheta, freguesia portuguesa del municipio de Calheta, distrito de Madeira.
 Estreito de Câmara de Lobos, freguesia portuguesa del municipio de Câmara de Lobos, distrito de Madeira.